Die Fußball-Oberliga Berlin 1976/77 war die dritte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Der BFC Preussen sicherte sich den Meistertitel, verzichtete aber aus finanziellen Gründen auf die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Da die Amateure von Hertha BSC nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm an dieser der Dritte der Oberliga der Spandauer SV teil. Dort belegte der SSV in der Gruppe Nord B den dritten Rang und verpassten damit den Aufstieg. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Meister BFC Preussen teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den SV Sandhausen verlor.

Durch den Abstieg von Wacker 04 Berlin aus der 2. Bundesliga musste neben dem Polizei SV Berlin und dem SC Siemensstadt auch der VfB Neukölln den Gang in die untergeordnete Amateurliga antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der BFC Viktoria 1889 und der NFC Rot-Weiß Berlin auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 40.988 Zuschauer (ø 171 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.387 Spandauer BC 06 – Spandauer SV (3. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 16 Berliner SV 1892 – Rapide Wedding (23. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord "Staffel B"

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1977
Fußballsaison 1976/77